Björkgöl kan syfta på:
Björkgölen, sjö i Ronneby kommun,  (4,9 ha)
Björkgöl (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (0,7 ha)
Björkgöl (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,

Se även
Björkegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn